

Agriculture 
 Bonne pratique agricole

Chimie 
 Bisphénol A, une molécule de la famille des bisphénols

Économie et Finances 
 Banque populaire des Alpes
 Bénéfice par action
 Bon pour accord, une mention applicable à un devis par le client pour confirmer son accord, vis-à-vis de l'offre du fournisseur
 Business Process Analysis
 Banca Privada d'Andorra, littéralement Banque privée d'Andorre

Enseignement 

 Brevet professionnel agricole

Politique 
 Bloc populaire africain

Sport 
 Badminton Pan Am, la Confédération panaméricaine de badminton

Transport 
Aviation
 
 

Circulation routière
 Bureau de prévention des accidents, en Suisse